10 Songs – pierwsza płyta zespołu Melvins wydana w 1986 roku przez firmę C/Z Records.

Lista utworów 
 1 "Easy As It Was" 2:56  	
 2 "Now A Limo" 1:01 	
 3 "Grinding Process" 2:42 	
 4 "#2 Pencil" 3:16 	
 5 "At A Crawl" 3:08 	
 6 "Disinvite" 1:28 	
 7 "Snake Appeal" 1:43 	
 8 "Show Off Your Red Hands" 3:02 	
 9 "Over From The Underground" 2:27 	
 10 "Crayfish" 3:06

Twórcy 
 Buzz Osborne – wokal, gitara
 Dale Crover – perkusja
 Matt Lukin – bas

Albumy Melvins
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1986